

Localidades

Saint-Nicolas (Liège)

Saint-Nicolas (Guer)

Saint-Nicolas (Vale de Aosta)

Môle Saint-Nicolas

Ver também

Desambiguações de topônimos